Alternativa Socialista es el nombre de varios partidos políticos de izquierdas, muchos de ellos afiliados al Comité por una Internacional de los Trabajadores.

También puede referirse a Alternativa Socialista, publicación del partido argentino Movimiento Socialista de los Trabajadores.